Vivi může znamenat:
 Vivi (jezero) — jezero v Krasnojarském kraji v Rusku
 Vivi (řeka) — řeka v Krasnojarském kraji v Rusku
 Vivi (Demokratická republika Kongo) — město v Demokratické republice Kongo